82. længdegrad kan henvise til:

 82. vestlige længdekreds
 82. østlige længdekreds